The Life We Live – film del 1913 diretto da Arthur Mackley
 The Life We Live – documentario del 2013 diretto da Michael Squier